Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem telewizyjnym.

Gatunki programów telewizyjnych 
Gatunek telewizyjny to wyróżniający się ze względu na swój cel i formę rodzaj programów telewizyjnych. Wykorzystuje on pewną uznaną przez producentów i widzów konwencję przedstawiania świata.

Gatunki telewizyjne:
 film telewizyjny
 film dokumentalny
 magazyn telewizyjny
 magazyn ekonomiczny
 magazyn motoryzacyjny
 magazyn poranny (telewizja śniadaniowa)
 magazyn reporterów
 magazyn sportowy
 program kulinarny
 miniserial
 prognoza pogody
 program dla dzieci
 program informacyjny (serwis)
 program muzyczny (koncerty, wykonania studyjne)
 program popularnonaukowy
 program przyrodniczy
 program publicystyczny
 program religijny
 program rozrywkowy
 reality show
 talent show
 teleturniej
 program sportowy (transmisja wydarzeń sportowych)
 reportaż telewizyjny
 serial telewizyjny
 opera mydlana
 serial animowany
 serial komediowy
 serial dramatyczny
 serial młodzieżowy
 serial prawniczy
 serial medyczny
 serial obyczajowy
 serial dokumentalny
 serial kryminalny (serial akcji)
 serial sensacyjny (serial akcji)
 serial policyjny
 serial detektywistyczny
 serial fantastycznonaukowy
 serial przygodowy
 paradokument
 sitcom
 telenowela
 telenowela dokumentalna
 talk-show
 teatralne przedstawienie telewizyjne
 telesklep (programy z ofertami)
 komediodramat
 film komediowy
 film obyczajowy / dramat obyczajowy
 film wojenny
 film sensacyjny (film akcji)
 film kryminalny / dramat kryminalny (film akcji)
 thriller
 horror
 film detektywistyczny
 film policyjny
 komedia obyczajowa
 komedia sensacyjna
 komedia przygodowa
 komedia wojenna
 komedia kryminalna
 dramat sądowy
 serial wojenny
 serial przygodowy

Zobacz też 

!